Franciaország
Berneuil, település Franciaországban, Charente megyében
Berneuil, település Franciaországban, Charente-Maritime megyében
Berneuil, település Franciaországban, Haute-Vienne megyében
Berneuil, település Franciaországban, Somme megyében
Berneuil-sur-Aisne, település Franciaországban, Oise megyében
Berneuil-en-Bray, település Franciaországban, Oise megyében